2011 werden von der FIFA fünf Weltmeisterschaften ausgetragen:

 Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen
 U-20-Fußball-Weltmeisterschaft
 U-17-Fußball-Weltmeisterschaft
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft
 FIFA-Beachsoccer-Weltmeisterschaft